About Last Night... puede hacer referencia a:

 About Last Night..., película de 1986
 About Last Night..., episodio de South Park
 About Last Night..., álbum de estudio de 2022 de Mabel

Wikipedia:Desambiguación